Барбара Джорджина Адамс (; ) — признанный британский египтолог, специалист по додинастической истории Египта. Многие годы она работала со-руководителем экспедиции в Иераконполе. До этого служила при Музее Питри и проводила раскопки по всей Британии.

Биография 
Барбара Бишоп родилась в лондонском  в семье Чарльза и Эллалин Бишоп. Её родители трудились на низкоквалифицированной работе, но Барбара смогла окончить . Однако финансовые сложности не позволили девушке продолжить обучение после 16 лет.

Она совмещала работу и учёбу, когда в 1962 году получила должность помощника в Музее естествознания. Она специализировалась на энтомологии в музее, став помощником Р. Б. Бенсон. В 1964 году Барбара перевелась в антропологический отдел профессора К. П. Оукли, где получила знания о костной анатомии человека. В 1964 году она выиграла конкурс «Мисс Хеммерсмит» и опубликовала поэтический сборник «Bones in my Soul».

В 1965 году Барбара получила должность помощника в Музее Питри. Сотрудничество с профессорами  и Эдвардом Чеэ с факультета Египетской археологии при Университетском колледже Лондона способствовало развитию её карьеры.

В 1965 году Барбара впервые участвовала в раскопках, проводимых Лидским университетом в Йоркшире. В том же году также она помогала в раскопках кладбища Уинчестера и других мест в Англии. Встреча с артефактами романо-британского происхождения при раскопках Дрегонбай в Линкольншире в 1966 году предшествовала встрече с артефактами из Иераконполя в том же году. В 1967 году Барбара вышла замуж за госслужащего Роба Адамса, переехала в Энфилд и получила положительную критику за свою дипломную работу по археологии.

В 1969 году Барбара Адамс выезжала на полевые работы в Египет, изучала техники ведения раскопок у университете Кембриджа. В 1974 году её текст о древнем Гиераконполисе попал в каталог находок Квибела и Грина, заслужив одобрение Ф. У. Грина. В последующие годы она периодически обращала своё внимание на архивные документы из музеев Великобритании. В Ливерпульском музее она нашла неопубликованные работы Джона Гарстанга. Многие годы она документировала его работы, выпустив тома «The Fort Cemetery At Hierakonpolis» (1984 год) и «Ancient Nekhen» (1990 и 1995 годы).

Иераконполь 
После участия в экспедиции Гарстанга Барбара Адамс получила должность эксперта по керамике и артефактам в возобновлённых раскопках  в 1979—1980 годах. До 1986 года она помогала при раскопках додинастического некрополя знати. В 1981 году, а затем в 1984 году она помогала  в Нехене. После смерти Хоффмана в 1990 году Адамс и  стали со-руководителями раскопок в Иераконполе, продолжавшиеся до 1996 года. Ею обнаружены ранее неизвестные погребальные маски и статуи в натуральную величину. Адамс была редактором 25-томной Ширской египтологической серии книг (Shire Egyptology Series). Последняя работа Адамс посвящена фрагментам вазы из некрополя Абидоса.

В 1972 году в Лондоне Адамс вышла замуж за одноклассника Британа Хэмма. Барбара Адамс скончалась от рака в 2002 году.

Библиография 
 Barbara Adams, Excavations in the Locality 6 cemetery at Hierakonpolis: 1979—1985, Oxford: Archaeopress, 2000, ISBN 1-84171-099-7
 Barbara Adams, Ancient Nekhen — Garstang in the city of Hierakonpolis, New Malden: Shire Publications, 1990, ISBN 1-872561-03-9
 Barbara Adams, Predynastic Egypt, Aylesbury Shire Publications, 1988
 Barbara Adams, The Fort cemetery at Hierakonpolis: excavated by John Gerstang, London: KPI, 1987, ISBN 0-7103-0275-4
 Barbara Adams, Sculptured Pottery from Koptos in the Petrie Collection, Warminster: Aris & Phillips, 1986, ISBN 0-85668-389-2
 Barbara Adams, Egyptian Mummies, Aylesbury Shire Publications, ISBN 0-85263-944-9

Примечания 

Египтологи Великобритании
Персоналии:Университетский колледж Лондона
Женщины-археологи
Историки Великобритании